Les Zacros de la télé est une série télévisée française en quatorze épisodes, créée par Dany Boon et diffusée entre  et  sur France 2 et rediffusée sur Paris Première.

Distribution 
Arthur, Patrice Abbou, Valérie Bonneton, Dany Boon, Michel Boujenah, Frédéric Bouraly, Géraldine Brezault, Pascal Elbe, Sophie Hermelin, Margaux Hollevout, Jonathan Lévy, Laurence Roussarie, Jean-Christophe Hembert, Dominique Vallée, Élie Semoun.

Épisodes 

 Champion Télé
 Ma vie avec Hélène
 Le roi du sitcom
 Demain j’arrête
 Le chirurgien amateur
 Dany Mayoll
 Dico cado
 La télé a sauvé notre couple
 2 tranches de jambon
 La noyade
 De lui-même
 Télé taré
 À la pointe de l’info
 Une journée chez Tutur

Liens externes 
 

Série télévisée créée en 1995
Série télévisée française des années 1990
Série télévisée de France 2
Série télévisée humoristique